Михал Пивонька (, родился 28 января 1966 года в Кладно) — бывший чешский хоккеист, центральный нападающий. Чемпион мира 1985 года. В НХЛ известен по играм за «Вашингтон Кэпиталз». После окончания игровой карьеры стал детским хоккейным тренером в Чикаго.

Биография 
Михал Пивонька начинал свою карьеру в родном городе Кладно. В 1984 году он перешёл в армейскую команду «Дукла Йиглава». В первый же сезон в «Дукле» 19-летний Пивонька стал чемпионом Чехословакии, после чего был приглашён в состав сборной Чехословакии на домашний чемпионат мира 1985 года. Вместе с чехословацкой сборной он стал чемпионом мира. Отыграв еще год за «Дуклу», Пивонька покинул родину и отправился за океан, в клуб «Вашингтон Кэпиталз», который выбрал его на драфте НХЛ 1984 года под общим 59-м номером. В «Вашингтоне» Пивонька провёл 13 сезонов, сыграв в общей сложности (в регулярных чемпионатах и плей-офф) 920 матчей, в которых набрал 654 очка (200 шайб и 454 передачи). В 1998 году он был финалистом кубка Стэнли. Летом 2000 года Пивонька завершил игровую карьеру. После окончания карьеры работает тренером детских хоккейных команд в Чикаго

Достижения

Командные 

 Чемпион мира 1985
 Чемпион Чехословакии 1985
 Финалист Кубка Стэнли 1998
 Серебряный призёр чемпионата Европы среди юниоров 1984 и молодёжного чемпионата мира 1985
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниоров 1983 и молодёжного чемпионата мира 1984

Личные 

 Лучший нападающий молодёжного чемпионата мира 1985
 Член символической сборной чемпионата Европы среди юниоров 1983 и молодёжных чемпионатов мира 1985 и 1986

Статистика

Клубная карьера

Международная

Семья 
Жена Рената, сын Джейкоб (род. 28.02.2000 г.) — хоккеист, играет на позиции нападающего, серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров 2018 года в составе сборной США.

Примечания

Ссылки 

 Профиль на официальном сайте НХЛ
 Статистика на eliteprospects.com

Хоккеисты Чехии
Хоккеисты Чехословакии
Игроки сборной Чехословакии по хоккею с шайбой
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Рытиржи Кладно»
Игроки ХК «Дукла» Йиглава
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки «Канзас-Сити Блэйдз»
Игроки «Детройт Вайперз»
Игроки «Балтимор Скипджекс»
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Клагенфурт»
Задрафтованные ХК «Вашингтон Кэпиталз»